Die Saison 1986/87 war die zwölfte Spielzeit der Division 1 als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die Liga wurde in der Vorrunde in vier Gruppen mit je zehn Mannschaften aufgeteilt. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Allsvenskan, während die übrigen acht Mannschaften in einer Qualifikationsrunde antreten mussten. Gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung erhielten die Mannschaften zwischen null und sieben Bonuspunkten für die Qualifikationsrunde. Die Erstplatzierten jeder Qualifikationsrunde qualifizierten sich für die Playoffs. Die Letztplatzierten der Qualifikationsgruppen mussten in der Relegatio antreten, um den Abstieg in die Division 2 zu verhindern.

Von den acht Mannschaften der Allsvenskan stieg der Erstplatzierte direkt in die Elitserien auf. Der Zweitplatzierte qualifizierte sich für die Kvalserien. Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 der Allsvenskan qualifizierten sich für die Playoffs. Die beiden Playoff-Gewinner sowie der Allsvenskan-Zweitplatzierte und der Letztplatzierte der Elitserien trafen in der Kvalserien um Aufstieg bzw. Klassenerhalt aufeinander, deren beiden Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der Elitserien antreten durften.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Gruppe Nord 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe West 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Ost 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Gruppe Süd 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Allsvenskan 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs 
Erste Runde
 Västra Frölunda HC – Väsby IK 0:2 (4:5 n. V., 1:6)
 VIK Hockey – IF Troja-Ljungby 2:1 (10:2, 7:8, 6:2)
 Rögle BK – Huddinge IK 1:2 (2:4, 4:2, 3:5)
 Hammarby IF – Piteå HC 2:0 (4:2, 6:5 n. V.)

Zweite Runde
 VIK Hockey – Huddinge IK 2:1 (6:5, 3:6, 6:1)
 Väsby IK – Hammarby IF 2:1 (3:2 n. V., 2:6, 7:2)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

1986
Eishockeysaison 1986/87